A 31 326-os számú mellékút egy öt számjegyű, állomáshoz vezető országos közút Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Nyomvonala
A 3122-es útból ágazik ki, annak 12. kilométerénél, Újszász belterületén, észak-északnyugat felé, Baross utca néven. A Budapest–Újszász–Szolnok-vasútvonal Újszász vasútállomásáig tart, ahol véget is ér. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint pontosan 400 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 12.

31326
Újszász